Esta es la frase dicha por Steiner al inicio del juego:
"¿Habiendo jurado lealtad, debo vivir en servidumbre?"

Adalbert Steiner es un personaje del videojuego Final Fantasy IX. Es un famoso soldado, jefe del escuadrón Pluto y guardaespaldas de la princesa Garnet. Odia a Yitán por secuestrar a la princesa y también por su forma de ser y siempre intenta convencer a la princesa para que regrese a su tierra, siguiéndola además como su sombra. Es un soldado testarudo, valiente y leal porque nunca llega a estar en contra de su reina, ni siquiera cuando descubre sus malos propósitos, que, según él, son "justificables". Esto finalmente le causa un conflicto moral cuando debe decidir entre seguir fiel a la reina o ser leal a la princesa.

Finalmente, decide ser leal a la princesa y acompaña a Garnet durante el resto de la aventura, haciéndose además, gran amigo de Vivi, el pequeño mago negro, al que tiene un gran respeto por sus poderes mágicos. Curiosamente, al final, él y Beatrix, la generala del ejército de Alexandría y su rival, terminan enamorándose, debido a una confusión originada por una carta de amor de Eiko.

Steiner es el personaje más poderoso del juego físicamente, y también posee una gran defensa física.
Puede conseguir el excalibur II llegando al lugar de los recuerdos en menos de 12 horas, en el lugar donde peleas con lich, al costado izquierdo hay una estatua donde puedes guardar, al lado derecho hay una igual, cuando te acercas va a aparecer un signo de admiración donde va a ver algo para leer y después te van a dar el excalibur II (Si llegas tarde la estatua del costado derecho va a estar rota). Aparte domina la esgrima y puede unir fuerzas con Vivi y lanzar poderosísimos ataques conjuntos (Sable Mágico).
El Trance de Steiner sube su poder de ataque drásticamente.

Habilidades de Adalbert Steiner

La habilidad principal de Steiner es Sable Mágico y la habilidad de comando es la Esgrima.

- Sable Negro: Ataca con elemento Oscuridad a costa de VIT del atacante.

- Diferencial: Causa un daño igual a la diferencia entre la VIT máxima de Steiner y la actual.

- Rompecoraza: Reduce la defensa del enemigo.

- Rompeespíritu: Reduce la defensa mágica del enemigo.

- Rompebrazo: Reduce la capacidad de ataque de un enemigo.

- Rompemagia: Reduce la capacidad de ataque mágico de un enemigo.

- Acometida: Los aliados atacan consecutivamente.

- Alta Esgrima: causa la muerte del enemigo.

- Sable Eléctrico: Ataca con elemento rayo

- Devastación: Gran daño físico a todos los enemigos.

- Guillotina: Causa daño no elemental a todos los enemigos.

- Shock: Causa daño físico (9999) a un enemigo.

Armas:
En el cuadro que encuentras a continuación podrás leer el poder de ataque de cada arma, el estatus oculto con el que puede impregnar al enemigo y las habilidades que puede aprender Steiner con el arma equipada. 

Personajes de Final Fantasy

en:Characters of Final Fantasy IX#Adelbert Steiner